Новоалекса́ндровская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Новоалександровская улица — улица в Джанкое.

Россия 
 Новоалександровская улица — улица в городе Александрове.
 Новоалександровская улица — улица в Ижевске.
 Новоалександровская улица — улица в Курганинске.
 Новоалександровская улица — улица в Мытищах.
 Новоалександровская улица — улица в Омске.
 Новоалександровская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Новоалександровская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Новоалександровская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Ново-Александровская улица